

Geografia 
Svezia
 Göteborg – città e comune del Götaland

Nautica 
 Classe Göteborg – classe di cacciatorpediniere della Svenska Marinen
 Classe Göteborg – classe di corvette della Svenska Marinen

Sport 
 Göteborg HC – federazione di hockey su ghiaccio svedese del comune di Göteborg

Trasporti 
 Aeroporto di Göteborg-Landvetter – aeroporto della Svezia

Pagine correlate 
 Classe Göteborg